El marquesado de Santa Coa es un título nobiliario español otorgado el 13 de agosto de 1744 por el rey Felipe V a favor de Juan Bautista de Mier y de la Torre, tesorero de Mompox, en el Virreinato de Nueva Granada.

Marqueses de Santa Coa

Historia de los Marqueses de Santa Coa 
Juan Bautista de Mier y de la Torre, (n. Oviedo, 1682- m. Mompox, 24 de enero de 1750) I Marqués de Santa Coa, con  Vizcondado previo de Pedroso. Le sucedió su sobrino.
Julián de Trespalacios Mier y Guerra, (n. Alles- m. Mompox, 30 de septiembre de 1765) II Marqués de Santa Coa.
Juan Toribio de Trespalacios y Mier, (n. Mompox) III Marqués de Santa Coa.  Le sucedió su hija.
María Josefa De Trespalacios y Serra, (m. 1831) IV Marquesa de Santa Coa. Se radicó en Barcelona a partir de 1802. El señorío en Mompox le fue abolido en 1824 por la nueva República.
Joaquín Pedro de Mier y Díaz Granados, (n. Santa Marta, 29 de junio de 1855 )  V Marqués de Santa Coa. Revalidó el título en 1883. Sus descendientes no aceptaron la sucesión del título.

En 1920 fue solicitada la rehabilitación del título por José María de las Bárcenas y Tomás Salvany, VI marqués de Villarrubia de Langre, sin que le fuera concedida.

Referencias 

Santa Coa
Títulos nobiliarios en el virreinato de Nueva Granada
Marquesados creados por Felipe V
Marquesados rehabilitados por Alfonso XII
España en 1744